Brémond et Bremond

Étymologie 
Brémond est un nom de famille qui provient d'une variation avec métathèse de Bermond, nom de personne d'origine germanique, lui-même issu de Bermund, compose de « ber » qui signifie « ours » et « mund » qui signifie « protection ».

Patronyme 
 Alexandrine Brémond (dite Brémonde de Tarascon), (1858-1898), poétesse félibréenne.
 Antoine Brémond-Julien (1759-1792), aéronaute et homme politique pendant la Révolution française.
 Claude Bremond (1929-2021), sémiologue français.
 Édouard Brémond (1868-1948), général français.
 Gérard Brémond (né en 1937), président-directeur du groupe Pierre & Vacances.
 Henri Bremond (1865-1933), homme d'église, historien et critique littéraire français, membre de l'Académie française.
 Jean-François Brémond (1807-1868), peintre français
 Jean-Louis Brémond (1858-1943), peintre français, fils de Jean-François Brémond.
 Karine Brémond (née en 1975), nageuse française.
 Marie-Jeanne Brémond (1870-1926), peintre française, épouse de Jean-Louis.
 Victor Brémond (1880-1972), homme politique français.

nom composé
 Guillaume de Brémond d'Ars (1810-1894), général français.